Пригорки — название населённых пунктов в России:
 Пригорки — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Пригорки — посёлок в Исаклинском районе Самарской области.
 Пригорки — посёлок в Перелюбском районе Саратовской области.
 Пригорки — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Пригорки — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.